Вылча́нов () — болгарская фамилия. Известные носители:

  (род. 1991) – болгарский футболист.
 Вылчанов, Рангел (1928—2013) — болгарский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

См. также 
 Вылчаново